Арио́н:

 Арион — божественный конь в древнегреческой мифологии.
 Арион — греческий лирический поэт (конец VII — начало VI в. до н. э.).
 «Арион» — российский ежеквартальный журнал поэзии, выходящий с 1994 года.
 «Арион» — стихотворение А. С. Пушкина (1827).
 Арион (Arion) — род лёгочных улиток (Pulmonata).
 Арион — экзопланета в системе 18 Дельфина.
 Арион, Франк Мартинус (род. 1936) — антильский писатель.
 Arion — манга и снятое по ней аниме